No Japão:
Ono, cidade japonesa da província de Iwate.
Ono, cidade japonesa da província de Hyogo.
Ono, cidade japonesa da província de Fukui.
Ono, distrito japonês da província de Fukui.
Ono, distrito japonês da província de Gifu.
Na Itália:
Ono San Pietro, cidade na província de Bréscia.

pode ainda referir-se a:

 Ono - outra designação possível para o deus da canção, Rongo, nas Ilhas Marquesas.
 Ono - cidade da tribo de Benjamim.
 Shinji Ono - futebolista japonês.
 Yoko Ono - ativista e musicista nipo-americana
 Ono - palavra havaina para "delicioso".

Desambiguações de topônimos